Dubarry oder Madame Dubarry steht für:
 Marie-Jeanne Bécu, comtesse du Barry (1743–1793), Mätresse von Ludwig XV.

Dubarry steht des Weiteren für:
 Guillaume Dubarry (1732–1811), Adliger aus Toulouse
 Jean-Baptiste Dubarry, Bruder von Guillaume
 Jean-Narcisse Dubarry, (1809–1856) französischer Politiker
 Dubarry (Unternehmen), ein irisches Unternehmen

Madame Dubarry ist der Titel folgender Werke:
 Madame Dubarry (1919), Film von Ernst Lubitsch
 Madame Dubarry (1954), Film von Christian-Jaque

Siehe auch:
 Die Dubarry